Ženská čtyřhra AEGON International 2016 probíhala ve druhé polovině června 2016. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Caroline Garciaová a Katarina Srebotniková, jehož členky v této sezóně spolu nehrály. Garciaová do turnaje nezasáhla a spoluhráčkou Srebotnikové se stala krajanka Andreja Klepačová, se kterou vypadla v 1. kole.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený chorvatsko-australský pár Darija Juraková a Anastasia Rodionovová, který ve finále zdolal tchajwanské sestry Čan Chao-čching a Čan Jung-žan po dvousetovém průběhu 5–7, 7–6, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–6].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly první společnou trofej. Juraková vybojovala na okruhu WTA třetí deblový titul a pro Rodionovovou to bylo desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2016
WTA Tour 2016